Виноградненское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Калмыкия 
 Виноградненское сельское поселение — входит в Городовиковский район

Крым 
 Виноградненское сельское поселение — входит в Ленинский район

Северная Осетия 
 Виноградненское сельское поселение — входит в Моздокский район